HMS „Active” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Active” – 28-działowa fregata VI rangi (ang. six-rate) typu Coventry z lat 50. XVIII wieku
 HMS „Active” – 16-działowy slup-bryg z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Active” – 12-działowy żaglowiec z lat 70. XVIII wieku, od 1779 roku francuski „Actif”
 HMS „Active” – 32-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Active” – 14-działowy slup-bryg z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Active” – slup kaperski z lat 80. XVIII wieku, od 1793 roku francuski „Actif”, od 1794 roku brytyjski HMS „Actif”
 HMS „Active” – 38-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z końca XVIII wieku, od 1833 roku nosił nazwę HMS „Argo”
 HMS „Active” – 36-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z lat 40. XIX wieku, od 1867 roku nosił nazwę HMS „Tyne”, a później HMS „Durham”
 HMS „Active” – korweta śrubowa typu Volage z lat 60. XIX wieku
 HMS „Active” – krążownik zwiadowczy typu Active z okresu I wojny światowej
 HMS „Active” (H14) – niszczyciel typu A z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 HMS „Active” (F171) – fregata rakietowa typu 21 z lat 70. XX wieku, od 1994 roku pakistański „Shah Jahan”

Zobacz też 
 USS „Active” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów